The World Needs a Hero (на български език – На света му е нужен герой) е девети студиен албум на траш метъл групата Megadeth, който е издаден на 12 май 2001 г. от Sanctuary Records. Достига 16-о място в класацията Билборд 200. След критиката и провала на албума Risk (1999), групата се завръща към типичния си тежък звук от преди. Талисманът Вик Ратълхед се появява на обложката за пръв път от Rust in Peace (1990) насам.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара, вокали
 Ал Петрели – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Джими Деграсо – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2001 година
Албуми на Мегадет